

Новопетровське — колишня назва села Миронове (Дніпропетровська область, Межівський район)

Новопетровське — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Новопетровське — село, Кугарчинський район, Башкортостан
 Новопетровське — село, Івановська сільська рада, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Новопетровське — село, Уфімська сільська рада, Хайбуллінський район, Башкортостан

Див. також 
 Новопетрівське